

Carriera

Nazionale
Nel 2011 ha giocato alcuna partite con la Nazionale Under-21 valevoli per le qualificazioni all'Europeo di categoria del 2013. Anche nel 2013 gioca altre partite di qualificazione, stavolta per l'edizione 2015.

Collegamenti esterni
 

Calciatori gallesi